Earth vs. the Spider (1958), een horrorfilm uit 1958.
Earth vs. the Spider (2001), een televisiefilm uit 2001.